Mount Meru (vulkaan), een vulkaan in Tanzania
Mount Meru (band), een Belgische pop- en jazzband